Wolf-Eppinger ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Wolf-Eppinger (1878–unbekannt), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Maria Heinrich 
 Wilhelm Ernst Wolf-Eppinger (1848–1919), deutscher Theaterschauspieler, siehe Wilhelm Ernst Heinrich